Bi ima več pomenov:
 Beseda bi izraža željo. Bi ali ne bi?
 Lahko je tudi kratka oblika za biseksualnost. 
 Bi je simbol za kemijski element bizmut.

Glej tudi

Zunanje povezave